Édouard d'Angleterre peut faire référence à :
 Édouard l'Ancien ( 874-924), roi des Anglo-Saxons de 899 à 924 ;
 Édouard le Martyr ( 962-978), roi d'Angleterre de 975 à 978, arrière-petit-fils du précédent ;
 Édouard le Confesseur ( 1004-1066), roi d'Angleterre de 1042 à 1066, neveu du précédent ;
 Édouard  (1239-1307), roi d'Angleterre de 1272 à 1307 ;
 Édouard II (1284-1327), roi d'Angleterre de 1307 à 1327, fils du précédent ;
 Édouard III (1312-1377), roi d'Angleterre de 1327 à 1377, fils du précédent ;
 Édouard IV (1442-1483), roi d'Angleterre de 1461 à 1470 et de 1471 à 1483, arrière-arrière-petit-fils du précédent ;
 Édouard V (1470-1483), roi d'Angleterre en 1483, fils du précédent ;
 Édouard VI (1537-1553), roi d'Angleterre de 1547 à 1553, petit-neveu du précédent ;
 Édouard VII (1841-1910), roi du Royaume-Uni de 1901 à 1910 ;
 Édouard VIII (1894-1972), roi du Royaume-Uni en 1936, petit-fils du précédent.

Voir aussi 

 Édouard l'Exilé ( 1016-1057), fils d'Edmond Côte-de-Fer ;
 Édouard de Woodstock (1330-1376), prince de Galles ;
 Édouard d'Angoulême (1365-1370), fils du précédent ;
 Édouard de Westminster (1453-1471), prince de Galles ;
 Édouard de Middleham (1473-1484), prince de Galles ;
 Édouard-Auguste de Kent (1767-1820), fils de George III ;
 « Édouard » de Wessex (né en 1964), fils d'Élisabeth II ;
 .